De Hockey Europacup II van 2006 werd gehouden van 14 april tot en met 17 april. De wedstrijden voor de mannen vonden plaats in het Engelse Reading, terwijl de vrouwen in het Schotse Edinburgh speelden. Bloemendaal werd kampioen bij de mannen en Amsterdam werd kampioen bij de vrouwen.

Mannen

Groepsfase

Groep A

Ranglijst

Groep B

Ranglijst

3e/4e plaats

Finale

Vrouwen

Groepsfase

Groep A

Ranglijst

Groep B

Ranglijst

3e/4e plaats

Finale

Hockey in 2006
Hockey in Engeland
Reading
Hockey in Schotland
Sportevenement in Edinburgh